D67 peut faire référence à :
 Carence héréditaire en facteur IX, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Carlisle (D67), un croiseur léger de la Royal Navy ;
 Route départementale 67, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres